Фу́кин — фамилия (женская форма — Фукина).

Известные носители 
 Фукин, Александр Леонидович (род. 1985) — российский футболист.
 Фукин, Виталий Александрович (1935—2013) — советский и российский учёный, специалист в области конструирования обуви.
 Фукин, Константин Александрович (1900—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.